Дустлик () — город (с 1983 года, до этого — посёлок городского типа), центр Дустликского района Джизакской области Узбекистана.

В городе расположена железнодорожная станция Дустлик (на линии Сырдарьинская — Джизак).

Население

Ссылки 

Города Джизакской области
Населённые пункты Дустликского района